Pogóstemon (Погостемон) — рід трав'янистих земноводних рослин родини глухокропивові.

Рослини роду поширені в тропічних країнах Африки, Азії і Океанії. Окремі рослини роду використовуються в акваріумістиці.

Види 
Рід включає 94 види:

Примітки

Посилання 
  Pogostemon на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) Міністерства сільського господарства США 

Глухокропивові
Флора Азії
Флора Африки
Флора Океанії
Акваріумні рослини
Роди квіткових